Grand Cess kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Grand Cess Wedabo, distrikt, Grand Kru County, 
 Grand Cess (klan i Liberia), Grand Kru County, 

Robotskapade Liberiaförgreningar